Михаил Гетманец:
 Гетманец, Михаил Захарович (1918—1998) — советский журналист, дипломат и учёный.
 Гетманец, Михаил Федосеевич (род. 1923) — филолог и педагог, доктор филологических наук, профессор Харьковского национального педагогического университета.